Мужской олимпийский квалификационный турнир по регби-7 2016 — заключительный отборочный турнир на летние Олимпийские игры 2016, который прошёл 18 и 19 июня 2016 года на стадионе Луи II в Монако. Победитель получает путёвку на Олимпиаду.

Сборная Испании выиграла турнир и попала на Олимпийские Игры.

Команды

Групповой этап

Группа A

Матчи

Группа B

Матчи

Группа C

Матчи

Группа D

Матчи

Плей-офф

Кубок

Квалификация на летние Олимпийские игры 2016
Регби-7 на летних Олимпийских играх 2016
Спорт в Монако в 2016 году